11-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 4 по 9 мая 1997 года в Москве. Чемпионом стал российский клуб «Дина», обыгравший в финале итальянский клуб «БНЛ Кальчетто».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по мини-футболу в России